Francisco Velásquez o Francisco de Velásquez, puede referirse a:

 Francisco Velásquez de Gijón, o Francisco Velásquez de Gijón, gobernador de Yucatán en 1673.
 Frank Velásquez, deportista salvadoreño nacido en 1990.